Træk kan henvise til flere artikler:

Trækteori — En karakteristik, f.eks. et personlighedtræk
 Karaktertræk i karakter (personlighed)
Trækfugl — En fugl, der foretager retningsbestemte rejser mellem et yngleområde og et vinterkvarter
Fugletræk — Den rejse trækfuglen foretager
 Vægtløftning#Træk – En disciplin i vægtløftning
 Gennemtræk — En kraftig luftstrøm gennem et rum
 Anhængertræk — En anordning, som bruges til at forbinde en anhænger til et køretøj
Træk kan desuden være en del af en proces (et skridt eller trin), f.eks. i skak eller det at trække et kort i et kortspil.